La Foule () est un film américain muet de King Vidor (1928).
 La Foule est une adaptation en français de la chanson Que nadie sepa mi sufrir interprétée par Édith Piaf (1957).
 La Foule est un groupe de musique québécois (1994-2002).
 La Foule est une sculpture de Raymond Mason installée depuis 2000 au jardin des Tuileries.

Voir aussi 
 
 Les Foules, poème de Charles Baudelaire